Kolarova, auch Kolářová, ist der Name folgender Personen:

 Běla Kolářová (1923–2010), tschechische Künstlerin
 Daniela Kolářová (* 1946), tschechische Schauspielerin
 Fani Kolarova (* 1974), bulgarische Schauspielerin
 Olga Kolářová (* 1986), tschechische Squashspielerin
 Tereza Kolářová (* 1998), tschechische Tennisspielerin

Siehe auch:

 Kolarov